Morena (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Morena (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Morena
 Morena (zangeres), een Maltese zangeres die in 2008 Malta vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival
Morena (politieke partij), een politieke partij in Mexico